Fort Polk ist eine Militärbasis der US Army. Die Basis liegt im Bundesstaat Louisiana nahe der Stadt Leesville. Der Stützpunkt wurde 1941 errichtet und nach Leonidas Polk, einem Bischof der Episkopalkirche der Vereinigten Staaten von Amerika und späterem General der konföderierten Armee im Sezessionskrieg benannt. Im Jahre 2008 sind ca. 11.000 Soldaten in Fort Polk stationiert.

In Fort Polk befindet sich das teilstreitkraftübergreifende Übungs- und Ausbildungszentrum Joint Readiness Training Center (JRTC).

Stationierte Einheiten 
  10. US-Gebirgsdivision
 4. Infantry Brigade Combat Team (IBCT) (Infanterie Brigade)
 1. Kampfunterstützungsbrigade (1st Maneuver Enhancement Brigade)
46. Pionierbataillon

Bis Ende 2012 werden folgende Einheiten in Fort Polk neu aufgestellt
 Gefechtsfeldüberwachungsbrigade (wird bis 2012 neu aufgestellt – Nummer/Name noch nicht bekannt)

Weblinks 

 Offizielle Website  (englisch)
 USA: Training for Iraq (Documentary about Fort Polk) Über die Ausbildung bei swpictures.co.uk (englisch)

Militärische Einrichtung (United States Army)
Ort in Louisiana
Vernon Parish
Militärische Einrichtung in Louisiana
Ort in Nordamerika